Челновая:

 Челновая — река в Тамбовской области, левый приток Цны.
 Челновая — деревня в Ярцевском районе Смоленской области.
 Челновая — станция Юго-Восточной железной дороги в Тамбовской области, Сосновский район, посёлок городского типа Сосновка.